Copsey ist der Familienname folgender Personen:

 Nigel Copsey (* 1967), britischer Historiker und Politikwissenschaftler
 Tony Copsey (* 1965), walisischer Rugby-Union-Spieler